KQA steht für:
 Akutan Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeug-Landestelle von Akutan (Alaska), Akutan Island, Aleuten, Alaska
 Kenya Airways (ICAO-Code),  kenianische Fluggesellschaft

kqa steht für:
 Mum (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung